Дмитрий Усанов:
 Усанов, Дмитрий Александрович (1943—2019) — советский и российский физик, педагог, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998).
 Усанов, Дмитрий Валерьевич (род. 1973) — советский и российский спортсмен (спортивная акробатика).